

Brasil 
 Hidrelétrica Curuá-Una — no estado do Pará
 Rio Curuá-Una — nas proximidades de Mojuí dos Campos, Pará
 PA-370 (rodovia Curuá-Una) — que liga a cidade de Santarém à Hidrelétrica Curuá-Una

Desambiguações de topônimos